Dead or Alive může být:

 Dead or Alive (film), japonský film z roku 1999
 Dead or Alive (román), kniha Toma Clancyho z roku 2010
 Dead or Alive (skupina), britská hudební skupina
 Písně
 „Dead or Alive“ (píseň, John Cale), píseň Johna Calea z jeho alba Honi Soit
 „Dead or Alive“ (píseň, Deep Purple), píseň skupiny Deep Purple z alba The House of Blue Light
 „Dead or Alive“ (píseň, Van Halen), píseň skupiny Van Halen z alba Van Halen II